Арарат — гора на Кавказі
 Арарат — область (марз) у Вірменії
 Арарат — адміністративний район штату Вікторія в Австралії
 Арарат — місто у Вірменії
 Арарат — місто в Австралії
 Арарат — село у Вірменії
 Арарат — залізнична станція Вірменської залізниці
 Арарат — залізнична станція Західної залізниці Австралії
 Арарат — аеропорт в Австралії

 Арарат — вірменський футбольний клуб
 Арарат — австралійський футбольний клуб